Кирилл Игоревич Марченко () — российский хоккеист, нападающий.

Биография

Юношеские годы 
Родился в Барнауле, где начинал играть в хоккей, первым тренером  стал Сергей Владимирович Харченко. В 10-летнем возрасте переехал с семьёй в Тюмень. Играл в юношеских соревнованиях за команды «Газовик» и «Тюменский легион».
 
В 2014 году вместе с тренером Олегом Таубером и рядом игроков перешёл в «Югру» Ханты-Мансийск.

МХЛ и КХЛ 
3 декабря 2016 года дебютировал в МХЛ в составе клуба «Мамонты Югры» против «Омских ястребов». Через три дня в следующей игре против «Белых медведей» забил первую шайбу. В сезоне 2017/18 провёл два матча в КХЛ — 27 февраля и 1 марта против магнитогорского «Металлурга» и «Автомобилиста». Перед следующим сезоном перешёл в петербургский СКА, единственный матч в сезоне провёл 12 октября 2018 года — в домашней игре против «Северстали» провёл 15 секунд.

В сезоне 2018/19 играл за клубы МХЛ «СКА-1946» и «СКА-Варяги», играл за клуб ВХЛ «СКА-Нева».

Первую шайбу в КХЛ забросил 13 ноября 2019 года в гостевом матче против «Амура».

НХЛ 
2 мая 2022 года подписал двухлетний контракт с «Коламбус Блю Джекетс». Дебютировал в НХЛ 6 декабря 2022 года в матче против «Питтсбург Пингвинз». Свои первые очки в НХЛ набрал 11 декабря, забросив шайбу в ворота «Лос-Анджелес Кингз». 7 января 2023 года в матче НХЛ против «Каролины Харрикейнз» оформил первый хет-трик в своей карьере в НХЛ .

Международные соревнования 
Участник юниорского чемпионата мира 2018. 

Призёр двух молодёжных чемпионатов мира: бронзовый на МЧМ-2019 и серебряный на МЧМ-2020.

Ссылки 
 Кирилл Марченко: система, выстроенная в СКА, достойна города, в котором она находится
 Кирилл Марченко: «Играл в ВХЛ, а через неделю уже в СКА стал голы забивать», 3 января 2020
 Профиль на сайте СКА
 Статистика на сайте МХЛ
 http://forchecking.ru/player.php?id=9339

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Мамонты Югры»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «СКА-1946»
Игроки ХК «СКА-Варяги»
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»